Фильяте — греческий топоним. Может означать:

 Фильяте — город.
 Фильяте (дим) — община.